Ajolote désigne en espagnol plusieurs espèces d'urodèles du genre Ambystoma :
 Ambystoma altamirani (Dugès, 1895) ;
 Ambystoma amblycephalum Taylor, 1940 ;
 Ambystoma andersoni Krebs & Brandon, 1984 ;
 Ambystoma bombypellum Taylor, 1940 ;
 Ambystoma flavipiperatum Dixon, 1963 ;
 Ambystoma leorae (Taylor, 1943) ;
 Ambystoma lermaense (Taylor, 1940) ;
 Ambystoma mexicanum (Shaw & Nodder, 1798).